Абу́ Муха́ммад Абдул-Ка́дир ибн Му́са ибн Абдулла́х Гила́ни (, ; 17 марта 1078, Гилян, Персия — 14 февраля 1166, Багдад, Ирак, Аббасидский халифат) — исламский богослов, правовед ханбалитского и шафиитского мазхаба. Имам и основатель суфийского Кадирийского тариката.

Биография

Генеалогия 
Его полное имя: Абу Мухаммад ибн Муса ибн Абдуллах ибн Яхья ибн Мухаммад ибн Дауд ибн Муса ибн Абдуллах ибн Муса ибн Абдуллах ибн Хасан ибн Хасан ибн Али ибн Абу Талиб ибн Абд аль-Мутталиб ибн Хашим.

Ранние годы 
Родился 17 марта 1078 года в Гиляне (Персия)
и провёл там своё детство. В 1095 году, в возрасте 18 лет, отправился в Багдад, где продолжил изучение ханбалитского мазхаба под руководством имама Ибн Акиля и других прославленных учителей. Изучал фикх, хадис и тафсир. После завершения обучения, покинул Багдад, и 25 лет прожил отшельником, странствуя по пустынным районам Ирака.

Ему было за 50, когда он вернулся в Багдад в 1127 году, и начал проповедовать в общественных местах.

Смерть 

Умер и погребён в субботу 12 февраля 1166 года в Багдаде, в возрасте 88 лет.

Примечания

Ссылки 
  Ислам. Энциклопедический словарь. Ответственный редактор С. М. Прозоров. М.: Наука. ГРВЛ, 1991.
  Энциклопедия духовной культуры: Биографии суфиев
  160 Names and Titles of 'Abdu-l Qadir al-Jilani
  Website dedicated to Shaikh Muhyi’din 'Abd al-Qadir al-Jilani
  Dedicated to his lineage, life, works and progeny
  Website regarding Shaykh Abdul-Qadri al-Gilani and his descendants.
  Website dedicated to the Lovers & Followers of the Great Sheikh Abdul Qadir Jilani
  A complete website regarding Ghaus ul Azam and Gilani Syeds.
  Ghauth ul Azam
   A Site of Web Links About Ghouse Azam Dastagir rz.
  A web site links related to Sheikh Abdul Qadir Jilani

Библиография 
  English translations of some of his works Al-Baz
  A Diwan

Отделения и организации суфийского ордена Кадирия 
  'Arusiyyah — Qadiriyyah (Founder: Imam al-'Arus Sayyid Muhammad)
  Darul Ehsan (Founder: Hazrat Abu Anees Muhammad Barkat Ali)
  Qadiri — Rifa’i (Founder: Muhyiddin Ansari)
  Sarwari — Qadri Order (Founder: Hazrat Sultan Bahu)
  International Qadiri Order

Персидские писатели
Основатели суфийских орденов